Pantestudines — група завропсидів, що тісно пов'язана із черепахами. Вона включає сучасних черепах та їхніх вимерлих родичів.

Філогенія 
Філогенічна кладограма за Rainer Schoch and Hans-Dieter Sues in 2015.

Примітки 

Завропсиди